Таку́шевское се́льское поселе́ние — сельское поселение в Теньгушевском районе Республики Мордовия.

История 
Образовано в 2004 году в границах, определённых Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года и включали в себя села Такушево и Веденяпино, посёлок Завод.

После объединения в 2019 году со Старокачеевским сельским поселением в число населённых пунктов поселения были включены: село Старая Качеевка, посёлки Садовый и Феклисов, деревни Александровка, Нагорная и Новая Качеевка.

Село Веденяпино — родина декабристов Аполлона и Алексея Веденяпиных.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Источники 
 


Муниципальные образования Теньгушевского района
Сельские поселения Мордовии